Кользат — мыс на восточном берегу острова Греэм-Белл, входящего в восточную часть архипелага Земля Франца-Иосифа. На мысе находится птичий базар. Наивысшая точка мыса — 108 м. По данным 1965 года, на мысе располагался маяк. На мысе Кользат находится астрономический пункт. Море возле мыса Кользат почти всегда покрыто паковыми льдами. 

Мыс считается крайней северо-западной точкой Карского моря, где соединяются западная и северная границы этого моря, установленные Международной гидрографической организацией. Таким образом, мыс Кользат оказывается единственной точкой на берегах архипелага Земля Франца-Иосифа, омываемой Карским морем, а не Баренцевым морем или непосредственно Северным Ледовитым океаном.

Примечания

Ссылки 
 Zubov, N.N. (July 1933). The Circumnavigation of Franz Josef Land. Geographical Review. 2(3).

Кользат, мыс
Кользат, мыс
Мысы Северного Ледовитого океана